Cassiers ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Cassiers (1858–1944), belgischer Maler, Aquarellist, Plakatkünstler und Illustrator
 Juan Cassiers (1931–2010), belgischer Botschafter